Jocs Olímpics d'Hivern de 1944
 Jocs Olímpics d'Hivern de 1956